Henk Gemser - Nederlands langebaanschaatser en trainer
 Marije Titia Elferink-Gemser - Nederlands wetenschapper en voormalig schaatsster en wielrenster
 Laura Gemser - Nederlands actrice